CIF eller Cif kan syfta på:

CIF – en Incoterm, se Cost, insurance and freight
CIF – en svensk statlig organisation, se Centrum för idrottsforskning
Cif – ett rengöringsmedel

https://web.archive.org/web/20190606130833/https://www.procurator.net/sv-se/document/file/a29f8b89-3e3a-4241-8ecb-a77b00cc0021